Reißbach ist ein Gewässername:
 Reißbach, Dračice, rechter Nebenfluss der Lainsitz nach Suchdol nad Lužnicí, Bezirk Neuhaus, Südböhmische Region, Tschechien mit Lauf auch in Österreich  
 Reißbach (Liersbach), rechter Zufluss des Liersbachs vor den Laubachshof der Ortsgemeinde Lind, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Reißbach (Möll), linker Zufluss der Möll in Flattach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Reißbach (Nassbach), rechter Oberlauf des Nassbachs von der Rax bis Hinternaßwald, Gemeinde Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Reißbach (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz in Wörnitzstein, Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Siehe auch:
 Reisbach
 Reiserbach
 Reißgraben